Glas steht für:
 Glas, ein Feststoff
 gläsernes Gefäß
 Becherglas, zur Verwendung in Laboratorien
 Einweckglas oder Konservenglas, verschließbares Gefäß zum luftdichten konservierenden Aufbewahren von Lebensmitteln
 Trinkglas, Gefäß zum Trinken von Getränken
 Glas (Einheit), altes Volumenmaß
 Hohlglas, Glasbehälter, die durch ihre Form befüllt werden können
 nautisches Glas, Zeiteinheit von 30 Minuten
 Brillenglas, Linsen für Sehhilfen
 Flachglas, zu Scheiben geformtes Glas, als Bauteil
 Vulkanisches Glas, ein vulkanisches Gestein
 Escher vom Glas, Schweizer Bürgergeschlecht

Glas ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Glas (* 1943), deutsche Malerin und Objektkünstlerin
 Erich Glas (Architekt), deutscher Architekt
 Erich Glas, auch Ari Glass (1897–1973), deutsch-israelischer Maler, Grafiker, Illustrator und Fotograf
 Felix Escher vom Glas (1746–1805), Schweizer Kaufmann und Politiker der Aristokraten
 Franz Glas (1865–1944), österreichischer Jurist
 Franz van der Glas (1878–1964), Maler
 Gotthard Glas (1923–2002), israelischer Waffentechniker, siehe Uzi Gal
 Hanna Glas (* 1993), schwedische Fußballspielerin

 Heinrich Glas (* 1942), deutscher Bildhauer

 Johann Conrad Glas (1787–1852), deutscher Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Josef Glas (1909–1992), deutscher Schauspieler
 Konrad Glas (* 1940), deutscher Segler, Olympiateilnehmer 1972
 Lotte Glas (1873–1944), österreichische Sozialdemokratin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Norbert Glas (1897–1986), österreichischer Arzt und Anthroposoph
 Otto Glas (1916–1986), deutscher Fußballspieler
 Rainer Glas (* 1954), deutscher Jazzbassist und Grafiker
 Roland Glas (* 1960), Schweizer Skispringer
 Stéphane Glas (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Uschi Glas (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Willy Glas (1920–1960/1961), deutscher Flötist
 Willibald Glas (1927–2022), deutscher Theologe und Kirchenkritiker

Glas steht für:
 Glas (Salzburg), Ortsteil von Salzburg
 Glas (Album), Album von Nina Chuba (2023)
 Glas (französisch für Totengeläut), Originaltitel von Totenglocke, Werk von Jacques Derrida
 Glas (Film), Film aus dem Jahre 1958
 Glas (Roman), deutscher Titel des vierten Bands der Buchreihe Der Dunkle Turm von Stephen King
 Hans Glas GmbH, deutscher Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Glass
 Glacé
 Clas, Class, Claas (Begriffsklärung)
 Klas, Klaas